Mit Rheinische Eisenbahn oder Rheinische Bahn kann gemeint sein

 die ehemalige Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft,
 ein Abschnitt des Radschnellwegs Ruhr, RS1, auf einem Teil der ehemaligen Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd

sowie mit Rheinische Strecke auch

 die Bahnstrecke Düsseldorf-Derendorf–Dortmund Süd, lokal auch bekannt als Wuppertaler Nordbahn 
 die Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd, die Ruhrgebietsstammstrecke der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft
 die Bahnstrecke Troisdorf–Mülheim-Speldorf, die rheinische Stammstrecke der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft